Niceto – corso d'acqua della Sicilia
Niceto Pérez – comune di Cuba, situato nella provincia di Guantánamo

Pagine correlate
Niceta